La route nationale 19 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 19 en Algérie ;
 Route nationale 19 en Argentine ;
 Route nationale 19 en Belgique ;
 Route nationale 19 au Burkina Faso ;
 Route nationale 19 en Colombie ;
 Route nationale 19 en Finlande ;
 Route nationale 19 en France ;
 Route nationale 19 en Guinée ;
 Route nationale 19 au Luxembourg ;
 Route nationale 19 à Madagascar ;
 Route nationale 19 au Maroc ;
 Route nationale 19 en Pologne ;
 Route nationale 19 en Roumanie ;
 Route nationale 19 en Tunisie ;
 Route nationale 19 au Viêt Nam.

Voir aussi 
 Route nationale 19b en France ;
 Route nationale 19C en Roumanie ;
 Route nationale 19D en Roumanie ;
 Route nationale 19F en Roumanie ;
 Route nationale 19F en Roumanie ;
 Route nationale 19H en Roumanie ;
  ;
 .